PPI steht für:

 Gabarit PPI, Lichtraumprofil der Eisenbahn
 Perhimpunan Pelajar Indonesia, Vereinigung für im Ausland studierende Indonesier
 Point to Point Interface, Schnittstelle der Simatic S7-200 SPS der Firma Siemens
 Flugplatz Port Pirie in South Australia (IATA-Code)
 payment protection insurance, englischsprachiger Fachausdruck für Restschuldversicherung

Parteien:
 Partito Popolare Italiano, Parteien in Italien
 Pirate Parties International, Vereinigung von Piratenparteien

Naturwissenschaft:
 Peptidyl-Prolyl-cis-trans-Isomerasen, ein Enzym
 Plan Position Indicator, Synonym für Radar-Bildschirm, siehe Radarsichtgerät
 Positive Polarity Item, linguistischer Fachbegriff, siehe Polaritätselement
 Protonenpumpeninhibitor, Medikament gegen Magenkrankheiten, siehe Protonenpumpenhemmer
 Polyperylenetetracarbonsäurediimid, Polymer des PDI, polycyclischer Aromat, siehe MePTCDI
 Präpulsinhibition, neurologischer Effekt
 Present Pain Intensity Scale, Skala zur Schmerzermittlung
 Protein-Protein-Interaktion, Wechselwirkung zwischen Proteinen
 Process Performance Indicator, Leistungskennzahl für Prozesse

PPi steht für:
 Diphosphate, ein Anion

ppi steht für:
 pixel per inch, Maßeinheit der Punktdichte in der Bildreproduktion
 pores per inch (Poren je Inch), Maßeinheit für poröse Stoffe, siehe Pore

Abkürzung